Cinema:
 Too Hot to Handle (pel·lícula de 1938), dirigida per Jack Conway i interpretada per Clark Gable, Myrna Loy i Walter Pidgeon
 Too Hot to Handle (pel·lícula de 1960), dirigida per Terence Young i interpretada per Jayne Mansfield i Leo Genn
 Too Hot to Handle (pel·lícula de 1991) (també coneguda com The Marrying Man), dirigida per Jerry Rees i interpretada per Alec Baldwin i Kim Basinger

 Televisió:
 Too Hot to Handle (programa de televisió), reality de cites estatunidenc i britànic